Bourger ist der Familienname folgender Personen:

 Helmut Bourger (1929–1989), deutscher Bildhauer
 Joseph Bourger (* 1842; † nach 1918), Priester, Redakteur und Mitglied der zweiten Kammer des Landtags des Reichslandes Elsaß-Lothringen für den Lothringer Block